Catedral (Cerro Catedral) – najwyższy szczyt w Urugwaju, 513 m
 Cerro Catedral – góra w Argentynie, największy ośrodek sportów zimowych na półkuli południowej, 2405 m